Liljequist est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Bertel Liljequist (1885-1954), architecte finlandais
 (1914-1995), météorologue suédois
Robert Liljequist (né en 1971), joueur finlandais de badminton

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois